Huliao (kinesiska: 湖寮, Hu-liao-hsü, 糊寮镇, 大埔, 大埔县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 370 kilometer öster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Huliao är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Huliao är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Huliao växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina